Uebel ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Oscar Uebel (* 1948), brasilianischer Chirurg
 Ernst Uebel (1882–1959), deutscher Komponist und Musiker

 Fritz Uebel (1919–1975), deutscher Papyrologe
 Hans-Rainer Uebel (* 1942/43), deutscher Nachrichtensprecher
 Lars Uebel (* 1980), deutscher Tennisspieler
 Philipp Uebel (1864–1929), Beamter und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Tina Uebel (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Wolfgang Uebel (1932–2021), deutscher Geigenbaumeister

Siehe auch:
 F. Arthur Uebel, Klarinettenhersteller
 Uebel & Lechleiter, Klavierhersteller
 Übel
 Uebele